Республиканская Футбольная Группа «А» 1980/1981 () — 57-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии на rsssf.com

1980/1981
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 1980 году
Спорт в Болгарии в 1981 году